

Ход соревнований 
Это был один из самых тяжёлых финишей в истории спортивной ходьбы. Последние 1,5 км дистанции круто поднимались к Олимпийскому стадиону (ранее этот путь был сочтён слишком трудным для марафонцев). Температура воздуха на старте составляла 21 °C, а к концу дистанции поднялась до 26 °C при влажности 88 %. Фаворитом соревнований был уроженец Барселоны испанец Даниэль Плаза, живший всего в 10 км от стадиона. На чемпионате мира 1991 года он был дисквалифицирован, и это давало ему дополнительный стимул в гонке. К 15-му километру он захватил лидерство и не упускал его до самого финиша, опередив серебряного призёра Гийома Лебланка на 40 секунд.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

Примечания

Ссылки 
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Спортивная ходьба на Олимпийских играх